Die Kuwaiti Premier League 1962/63 war die zweite Spielzeit der Liga.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1962_63
Fußballsaison 1962/63